Carlos Enrique Cortés de Lorena (Bruselas, 17 de abril de 1649 - Nancy, 14 de enero de 1723), Príncipe de Vaudemont y de Commercy, era hijo de Carlos IV de Lorena y de Beatriz de Cusance, Príncipe Arquitecto real del Imperio de ultramar y de los territorios de la corona.

Biografía 
Carlos Enrique era el tercer hijo del segundo matrimonio del Duque Carlos IV y el único que sobrevivió (el primer matrimonio no tuvo hijos). Este segundo matrimonio fue anulado por la Iglesia porque la separación del Duque de su primera esposa, Nicole de Lorena, nunca fue aceptado por Roma y esta fue la razón por la que Carlos Enrique no tuvo ningún derecho al título de Duque, pasando este a su tío y a su primo.

En 1669 se casó con su prima Ana Isabel de Lorena-Elbeuf, con la que tuvo un hijo:
 Carlos Tomás (1670-1704), príncipe de Vaudemont, muerto en batalla cerca de Ostiglia.

En el exilio, al igual que su padre, Carlos Enrique sirvió en el ejército español contra la Francia de Luis XIV. Participó en multitud de batallas y en 1675, Carlos II le nombró Caballero de la Orden del Toisón de Oro. Sirvió en Flandes, en la Guerra de los Nueve Años a Guillermo III de Inglaterra.

En 1698 fue designado gobernador del Estado de Milán. En 1700 muere el último monarca de la Casa de Austria de España, Carlos II, que es sucedido por Felipe de Anjou. Este hecho provocó la Guerra de Sucesión Española, la cual llegó hasta el estado de Milán. En un principio, Carlos Enrique aceptó al nuevo rey como soberano de la Lombardía, pero el rey no confió en él, lo que provocó un enfrentamiento entre ambos, que se convirtió en una de las causas de que su único hijo Carlos Tomás de Lorena-Vaudemont se convirtiese en uno de los comandantes de los ejércitos austriacos, muriendo en combate en 1704.

Después de la Batalla de Turín, en septiembre de 1706, españoles y franceses tuvieron que retirarse del Ducado de Milán y de los Presidios de Toscana, con la excepción de Porto Longone. Carlos Enrique firmó un tratado con Eugenio de Saboya que ponía a la Lombardía bajo el dominio de los austriacos.

En 1708, el nuevo Duque de la Lorena, Leopoldo I, concedió a Carlos Enrique el principado de Commercy, lugar para el que éste contrató al famoso arquitecto Germain Boffrand para construir el hermoso castillo de Commercy.

Carlos Enrique murió a la edad de 74 años.

Enlaces externos 

 

Casa de Lorena-Vaudémont
Gobernadores del Milanesado
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Nacidos en Bruselas
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico